A 2017-es Vuelta ciclista a España volt a háromhetes spanyol kerékpáros körverseny 72. kiírása. A versenyt augusztus 19. és szeptember 10. között rendezték, az első szakasz a franciaországi Nîmesből rajtolt, az utolsó pedig Madridban végződött. A címvédő a kolumbiai Nairo Quintana volt. A győztes a brit Chris Froome lett, aki a Tour után a Vueltát is megnyerte 2017-ben.

Részt vevő csapatok

Szakaszok

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

7. szakasz

8. szakasz

9. szakasz

10. szakasz

11. szakasz

12. szakasz

13. szakasz

14. szakasz

15. szakasz

16. szakasz

17. szakasz

18. szakasz

19. szakasz

20. szakasz

21. szakasz

Összegzés

Végeredmény

Jegyzetek

További információk

Vuelta
Vuelta a España